Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Udo Riglewski e Michael Stich che hanno battuto in finale Omar Camporese e Claudio Mezzadri 6-3, 4-6, 6-0.

Teste di serie 

 Jim Courier /  Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Carlos Di Laura /  Marcelo Filippini (quarti di finale)

 Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (primo turno)
 Alex Antonitsch /  Balázs Taróczy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1989